LEGE steht für:

 Flughafen Girona in Spanien als ICAO-Code

Lege ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Lege (* 1935), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Ingo Lege (* 1976), deutscher Journalist, Hörfunkmoderator, Autor und Sprecher
 Joachim Lege (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sebastian Lege (* 1978), deutscher Koch, Fernsehlebensmittelexperte, Produktentwickler, Food-Entertainer und Kochbuchautor

Siehe auch:
 Legé, Gemeinde im französischen Département Loire-Atlantique
 Lège, Gemeinde im französischen Département Haute-Garonne
 Leege
 Legge

Abkürzung